Tony Stewart puede referirse a varias personas: 

 Tony Stewart (NASCAR), un corredor de carrera de autos.
 Tony Stewart (fútbol americano), un fútbol americano jugador profesional para los Oakland Raiders.
 Tony Stewart (político australiano), un político australiano.